Франсуаза Дюрр була чинною чемпіонкою, але цього разу вирішила не брати участі.

В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Canada Open 1972, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1972, Івонн Гулагонг здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6-3, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Івонн Гулагонг (Переможниця)
 Маргарет Корт (півфінал)
 Вірджинія Вейд (фінал)
 Лінда Туеро (півфінал)

 Пет Преторіус (чвертьфінал)
 Патті Гоган (1-ше коло)
 Наталі Фук (чвертьфінал)
 Фіорелла Боніселлі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Canadian Open (теніс)